Bødker (Bödker, Boedker, Bodker) eller Bøtker kan henvise til:
 en bødker, en håndværker (træsmed) der laver tønder og fade af træstaver

Efternavn 
 Benni Bødker (født 1975) – dansk forfatter
 Cecil Bødker (1927–2020) – dansk forfatter
 Henrik Forsberg Bødker (født 1981) – dansk professionel fodboldspiller, målmand
 Henrik Bødker (fodboldspiller) (født 1983) – dansk fodboldspiller, midtbanespiller
 Mads Bødker (født 1987) – dansk ishockey spiller
 Mikkel Bødker (født 1989) – dansk ishockey spiller
 Per Bødker Andersen (født 1946) – medlem af Kolding Byråd i 35 år og var borgmester i Kolding Kommune fra 1985 til

Bøtker 
 Hans Jørgen Bøtker (1943-2009) – dansk atlet, kaldet ”Jøgge”

 Relaterede efternavne
 Bøttger (Böttger)
 Böttiger
 Böttcher
 Bötticher
 Tønde

Danske efternavne
Erhvervsmæssige efternavne